Kerkenna-eilanden, Tunesische eilanden in de Middellandse Zee
Cercina (geslacht), een geslacht van veldsprinkhanen